Соревнования по стендовой стрельбе среди женщин в дисциплине скит на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка из 17 стран. 

Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине американка Кимберли Роуд завоевала бронзовую медаль, но стала первым стрелком в истории, выигравшей медали на 6 Олимпиадах подряд.

Золото выиграла итальянка Диана Бакози, которая финале победила свою соотечественницу и чемпионку Игр в Пекине Кьяру Кайнеро.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения соревнований. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации. В стендовой стрельбе появился полуфинальный раунд, по итогам которого два стрелка, показавшие лучший результат, выходят в финал, где определяют обладателя золотой медали. За бронзовую медаль продолжают борьбу стрелки, показавшие по итогам полуфинала третий и четвёртый результат.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)